Schwarze Katze steht für:

 Sab Cat, ein anarchistisches Symbol, siehe Anarchistische Symbolik #Schwarze Katze
 Schwarze Katze (Kartenspiel), auch als Hearts oder Black Lady bekannt
 Radio Schwarzi Chatz, ein ehemaliger Schweizer Piratensender
 Die schwarze Katze, deutscher Alternativtitel einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, siehe Der schwarze Kater
 Die schwarze Katze (Die drei ???), Jugendkriminalroman von William Arden
 Schwarze Katzen, ein Bestandteil des SS-Jagdverbands Ost, siehe Michal Wituschka #Schwarze Katzen

Filme:
 Die schwarze Katze (1912), deutscher Stummfilm
 Die schwarze Katze (1934), US-amerikanischer Horrorfilm
 Die schwarze Katze (1966), US-amerikanischer Horrorfilm
 Die schwarze Katze (1979), deutscher Titel einer sowjetischen Filmreihe von 1979

Siehe auch:
 Schwarze Katz, eine Großlage im deutschen Weinbaugebiet Mosel
 Schwarze Katze, weißer Kater, Film von 1998
 Schwarzer Kater (Begriffsklärung)
 Black Cat (Begriffsklärung)
 Chat Noir (Begriffsklärung)